

Legături externe 
 Egumenii Mănăstirii Tismana

S
Tismana